Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой (ОЧРК) 2011/2012 разыгрывался в 10 городах Казахстана.

Участники 
В чемпионате принимает участие 10 команд:
 1. «Сарыарка-2» Караганда
 2. «Бейбарыс» Атырау
 3. «Иртыш-Павлодар» Павлодар
 4. «Горняк» Рудный
 5. «Арлан» Кокшетау
 6. «Астана» Астана
 7. «Казцинк-Торпедо-2» Усть-Каменогорск
 8. «Барыс-2» Астана
 9. «Арыстан» Темиртау
 10. ХК «Алматы» Алма-Ата

Регламент соревнования 
Чемпионат проходит в 3 этапа:

На 1-м этапе — команды играют между собой в 4 круга (по 4 игры) и распределяют места с 1 по 10.

На 2-м этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играют турнир в 2 круга (преимущество своего поля у первых пяти команд).

В 3-й этап (плей-офф) — выходят команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. И в сериях матчей четвертьфинала играют до 3 побед, а в сериях полуфинала и финала до 4 побед.

Матчи за 3-е место проводятся до двух побед.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Матч за 3-е место

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 2012
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2011/2012
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2012

Ссылки 
 * Казахстанская Федерация хоккея с шайбой

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой
 Официальный сайт Казахстанской федерации хоккея с шайбой
 Хоккей на Спортивном Портале Казахстана

2011/2012